Myxicola är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Giuseppe Giovanni Antonio Meneghini 1847. Enligt Catalogue of Life ingår Myxicola i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Myxicola